Rosende ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Rosende (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Mercedes Rosende (* 1958), uruguayische Autorin
 Raúl Rosende, ein uruguayischer Funktionär der Vereinten Nationen